Let Me In (Déjame entrar en inglés) puede referirse a:

Let Me In, película del 2010 dirigido por Matt Reeves;
Let Me In, álbum de Chely Wright;
"Let Me In", canción de Beatsteaks;
"Let Me In", canción de Eddie Money;
"Let Me In", canción de Hot Hot Heat;
"Let Me In", canción de R.E.M.; 
"Let Me In", canción de Young Buck.